
Термин Бетин има више значења.

 Бетен (Па де Кале), место у Француској
 Римонабант‎‎ (-{Bethin}-), лек против гојазности